Есторф може бити:

 Есторф (Округ Штаде), општина у округу Штаде, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Есторф (Везер), општина у округу Нинбург (Везер), у њемачкој покрајини Доња Саксонија.